Ранчо лос Хименез има више значења:

 Ранчо лос Хименез (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо лос Хименез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику